SRK je lahko kratica za:

 serundung, avstronezijski jezik (koda ISO 639-3)
 Shah Rukh Khan, indijski igralec
 Shaking rat Kawasaki, linija laboratorijskih miši z mutacijo gena RELN
 slovenska rjava kokoš, pasma kokoši
 stereotaktična radiokirurgija, radioterapevtska tehnika